Hannu est un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Patronyme
Hannu Aravirta (né en 1953), joueur et entraineur finlandais de hockey sur glace
Hannu-Pekka Björkman (né en 1969), acteur finlandais
Hannu Haapalainen (1951-2011), joueur finlandais de hockey sur glace
Hannu Järvenpää (né en 1963), joueur et entraineur finlandais de hockey sur glace
Hannu Kapanen (né en 1951), joueur finlandais de hockey sur glace
Hannu Koskinen (né en 1953), joueur finlandais de hockey sur glace
Hannu Lamberg (né en 1947), joueur finlandais de football
Hannu Lintu (né en 1967), chef d'orchestre finlandais
Hannu Mäkelä (né en 1943), écrivain et chercheur littéraire finlandais
Hannu Manninen (né en 1978), spécialiste finlandais en combiné nordique
Hannu Mikkola (né en 1942), pilote de rallye finlandais
Hannu-Pekka Parviainen (né en 1981), cascadeur finlandais
Hannu Pikkarainen (né en 1983), joueur finlandais de hockey sur glace
Hannu Posti (1926-2012), athlète et biathlète finlandais
Hannu Raittila (né en 1953), écrivain finlandais

Hannu Rantakari (1939-2018), gymnaste finlandais
Hannu Savolainen (né en 1953), joueur finlandais de hockey sur glace
Hannu Siitonen (né en 1949), athlète finlandais en lancer du javelot
Hannu Taipale (né en 1940), fondeur finlandais
Hannu Takkula (né en 1963), homme politique finlandais
Hannu Toivonen (né en 1984), gardien finlandais de hockey sur glace
Hannu Väisänen (né en 1951), écrivain et artiste finlandais

Voir aussi
(2573) Hannu Olavi, astéroïde de la ceinture principale

Homonymie de prénom
Prénom finlandais